Halimi ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Halimi (1932–2006), französischer Boxer
 Besar Halimi (* 1994), kosovarisch-deutscher Fußballspieler
 Gisèle Halimi (1927–2020), französische Anwältin
 Ilan Halimi (1982–2006), französischer Jude marokkanischer Herkunft und Mordopfer
 Lindita Halimi (* 1989), albanische Sängerin
 Riza Halimi (* 1947), albanischer Politiker in Serbien
 Sarah Halimi (1951–2017), französische Jüdin und Mordopfer, siehe Mordfall Sarah Halimi